Als Berufliches Schulzentrum (Abk. BSZ) wird eine Berufsbildende Schule bezeichnet, die Berufsschule, Fachoberschule, Berufsfachschule oder Berufliches Gymnasium umfasst.

Beispiele finden sich in der Liste von Beruflichen Schulzentren.

Berufsbildungssystem
Berufsbildende Schule